Die A Grupa 2002/03 war die 79. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 9. August 2002 und endete am 31. Mai 2003.

Meister wurde ZSKA Sofia.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com
 Saison 2002/03 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03